Brugklas (onderwijs)

Entertainment 
 Brugklas (musical)
 Brugklas (televisieserie)

Zie ook
 Brugklas: de tijd van m'n leven, een film